Список утраченных храмов в пределах Земляного города

Примечания

Литература